B – druga litera alfabetu łacińskiego, trzecia litera alfabetu polskiego.

B

Chemia 
 B – w chemii: symbol pierwiastka boru
 B – grupa witamin

Fizyka 
 B – mezon zawierający kwark denny i lżejszy antykwark lub antykwark denny i lżejszy kwark
 B – bozon cechowania postulowany przez teorię oddziaływań elektrosłabych.
 B – oznaczenie indukcji magnetycznej – wielkości wektorowej w fizyce, opisującej pole magnetyczne

Informatyka 
 B – w informatyce: symbol bajta – podstawowej jednostki informacji pamięci komputerowej
 B – język programowania stworzony przez Kena Thompsona i Denisa Ritchie w 1969 r.

Matematyka 
 B – cyfra symbolizująca decymalną wartość 11 w układzie szesnastkowym

Metrologia 
 B – oznaczenie bela – jednostki miary wielkości ilorazowych
 B – oznaczenie stopnia w skali Beauforta
 B – rozmiar miseczki stanika

Muzyka 
 B – alternatywna nazwa dźwięku H stosowana np. w Wielkiej Brytanii. W polskiej notacji muzycznej rzadko spotykana, głównie w nowszych wydawnictwach popularnych (np. opracowania na keyboard).
 B – album grupy I Am Kloot

Technika 
 B – symbol oznaczający sposób budowy urządzeń elektrycznych – od słowa Bezpieczna
 B – oznaczenie broni biologicznej – grupy broni masowej zagłady z szeregu ABC (Atomowa, Biologiczna, Chemiczna)
 B – typ monitora rzecznego zwany także monitorem gdańskim
 B (od ang. bulb – żarówka) – symbol czasu otwarcia migawki aparatu fotograficznego na czas nieograniczony (trwający od wciśnięcia spustu do jego zwolnienia).
 stopień twardości ołówka

Transport 
 B – w międzynarodowym kodzie samochodowym: oznaczenie Belgii

Językoznawstwo 
 B. – biernik

b 
 b – barn – jednostka przekroju czynnego
 b – w informatyce: symbol bita – najmniejszej porcji informacji
 b – dźwięk muzyczny, którego częstotliwość dla b¹ wynosi około 466,2 Hz
 b (od ang. bottom) – oznaczenie kwarku spodniego
 b – oznaczenie części stanów mezonów o izospinie jeden
  – symbol IPA spółgłoski

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy.